Пісенний конкурс Євробачення 1972 став 17-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 25 березня 1972 року в місті Единбург, Велика Британія. Монако відмовилося проводити конкурс 1972, тому конкурс знову проводила Велика Британія, цього разу в Единбурзі, Шотландія. Переможцем став Люксембург, представлений Вікі Леандрос, з піснею «Apres toi».

Результати

Голосування

10 points 
Below is a summary of all perfect 10 scores that were given during the voting.

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення
1972 у телебаченні
1972 у Європі
Березень 1972
Культура Единбурга